Während der Geschichte Wismars ereigneten sich folgende Belagerungen:
 Belagerung von Wismar (1627): Kaiserliche Truppen unter Wallenstein belagern und erobern die Stadt
 Belagerung von Wismar (1631/32): Die Schweden belagern und erobern die Stadt von den Kaiserlichen zurück
 Belagerung von Wismar (1675): Im Nordischen Krieg von 1674 bis 1679 erobert ein dänisches Heer die Stadt, welche bis Kriegsende 1679 in dänischen Besitz verbleibt
 Belagerung von Wismar (1711)
 Belagerung von Wismar (1715): Im Großen Nordischen Krieg erobert ein dänisch-preußisch-niedersächsisches Heer die Stadt von den Schweden